St. Evergislus steht für:
 Evergislus († um 594), Bischof von Köln, Heiliger

St. Evergislus bezeichnet die Kirchen:

 St. Evergislus (Plittersdorf) in Bonn-Bad Godesberg
 St. Evergislus (Brenig) in Bornheim-Brenig